The Mask kan syfta på:

The Mask (seriefigur) – en seriefigur
The Mask (film) – en långfilm (1994)
Masken (TV-serie) – en TV-serie
The Mask (datorspel) – ett TV-spel

Se även
Mask